Sabbatjaar (Bijbel), een Bijbels begrip
Sabbatical, een onderbreking in een loopbaan